Příjmení Slonek nosí více osobností:

 Adolf Slonek (1858–1932) – český truhlář a výrobce lyží

 ženská varianta s přechýlením

 Sabina Slonková (* 1973) – česká investigativní novinářka a publicistka

Česká příjmení